The Respect Issue е втори студиен албум на метълкор групата Emmure. Издаден е на 13 май 2008 г. от Victory Records.

Кърт Енгъл от кеча е на обложката на албума. Енгъл носи и тениска с групата в шоуто Impact Wrestling, за да промотира албума. Дебютира на 141-во място в Billboard 200, с над 5000 продадени копия.

Състав 
 Франки Палмъри – вокали
 Джеси Кетив – китара
 Бен Лионети – китара
 Марк Дейвис – бас
 Джо Лионети – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Емюр
Музикални албуми от 2008 година